Kobiecy Klub Zbrodni – seria powieści Jamesa Pattersona
 Kobiecy Klub Zbrodni – amerykański serial telewizyjny